VW Passat 35i beschreibt zwei Baureihen des VW Passat:

 den von 1988 bis 1993 gebauten VW Passat B3
 den von 1993 bis 1997 gebauten VW Passat B4